Edgemont puede referirse a:

 Edgemont (Dakota del Sur)
 Edgemont (Maryland)
 Edgemont (serie de televisión)
 Municipio de Edgemont (Dakota del Norte)